|-
| 37101 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37102 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37103 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37104 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37105 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37106 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37107 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37108 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37109 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37110 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37111 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37112 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37113 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37114 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37115 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37116 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37117 Narcissus  ||  || 1 noiembrie 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 37118 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37119 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37120 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37121 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37122 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37123 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37124 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37125 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37126 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37127 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37128 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37129 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37130 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37131 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37132 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37133 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37134 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37135 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37136 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37137 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37138 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37139 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 37140 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37141 Povolný ||  || 2 noiembrie 2000 || Ondřejov || 
|-
| 37142 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37143 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37144 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37145 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37146 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37147 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37148 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37149 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37150 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37151 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37152 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37153 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37154 - ||  || 8 noiembrie 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 37155 - ||  || 5 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37156 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37157 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37158 - ||  || 9 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37159 - || 2000 WX || 17 noiembrie 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 37160 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37161 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37162 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Farpoint || 
|-
| 37163 Huachucaclub ||  || 19 noiembrie 2000 ||  || , 
|-
| 37164 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37165 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37166 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37167 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37168 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37169 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37170 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37171 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37172 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37173 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37174 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37175 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37176 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37177 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37178 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37179 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37180 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37181 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37182 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37183 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37184 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37185 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37186 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37187 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37188 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37189 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37190 - ||  || 28 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 37191 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37192 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37193 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37194 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37195 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37196 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37197 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37198 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37199 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 37200 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-